Alkanor ist in der römischen Mythologie.

 Alkanor (Trojaner), Vater von Pandaros und Bitias
 Alkanor (Rutuler), Bruder des Maeon und Numitor